Влади́мир Степа́нов:
 
 
 
 Степанов, Владимир Викторович (род. 1959) — руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.
 Степанов, Владимир Владимирович (1959—2019) — российский дзюдоист, самбист.
 Степанов, Владимир Дмитриевич (род. 1949) — советский и российский математик.
 Степанов, Владимир Евгеньевич (1913—1986) — советский астроном.
 
 Степанов, Владимир Ильич (1922—2010) — советский футболист. Тренер.
 Степанов, Владимир Николаевич (род. 1948) — Народный депутат СССР (1989—1991).
 Степанов, Владимир Николаевич (род. 1960) — атаман Уссурийского войскового казачьего общества (с 2017 года), казачий генерал.
 Степанов, Владимир Павлович (1890—1954) — советский хоровой дирижёр и педагог.
 Степанов, Владимир Петрович (1935—2012) — российский литературовед, библиограф.
 Степанов, Владимир Севастьянович (1927—2022) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Степанов, Владимир Сергеевич (1920—1998) — Герой Социалистического Труда.
 
 Степанов, Владимир Тимофеевич (1930—1998) — советский и российский артист оперы, камерный певец, режиссёр, педагог.
 Степанов, Владимир Филиппович (род. 1963) — военный лётчик (вертолётчик), Герой Российской Федерации.